Klev steht für:

 Kenneth Klev (* 1978), norwegischer Handballspieler
 Klev (Odenthal), Wohnplatz in Nordrhein-Westfalen
 Klev (Dithmarschen), als Geotop ausgewiesenes fossiles Kliff mit Strandhaken bei Kuden (Schleswig-Holstein)

Siehe auch:
 KLEF
 Kleff